Hintere Mühle heißen Siedlungsplätze und Bauwerke:

 Hintere Mühle (Bad Orb), Letzte Mühle oder Reinhard‘sche Mühle, Kulturdenkmal in Bad Orb, Main-Kinzig-Kreis, Hessen; siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Orb#Kulturdenkmäler 
 Hintere Mühle, Teil der Ölper Mühle an der Oker im Ortsteil Ölper der kreisfreien Stadt Braunschweig, Niedersachsen
 Hintere Mühle (Bremgarten), ehemalige Papiermühle an der Reuss in Bremgarten, Bezirk Bremgarten, Kanton Aargau; siehe Kraftwerk Bremgarten-Bruggmühle#Vorgeschichte
 Hintere Mühle (Deutschneudorf), Technisches Denkmal in Deutschneudorf im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Hintere Mühle (Edenkoben) oder Wappenschmiede, Teil der Denkmalzone Mühlbach in Edenkoben, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz; siehe Liste der Kulturdenkmäler in Edenkoben#Denkmalzonen
 Hintere Mühle (Füssen), Baudenkmal in Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern; siehe Liste der Baudenkmäler in Füssen#Füssen
 Hintere Mühle (Kaltennordheim), geschleifter Hof im Ortsteil Unterweid der Stadt Kaltennordheim im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen; siehe Liste der Thüringer Denkmale für Opfer der SED-Diktatur
 Hintere Mühle (Kappelen), Mühle der Gemeinde Kapelen im Département Haut-Rhin in der Region Grand Est, Frankreich
 Hintere Mühle (Möckern), Mühle bei Altengrabow im Ortsteil Dörnitz der Stadt Möckern im Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Hintere Mühle (Steinbach), frühere Mühle in Steinbach, Gemeinde Sachsen bei Ansbach im Landkreis Ansbach, Bayern
 Hintere Mühle (Wilsdruff), Noackmühle oder Obermühle, Baudenkmal in Grund, Stadt Wilsdruff, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen; siehe Liste der Kulturdenkmale in Wilsdruff#Grund

Siehe auch:
 Hintermühle